Suringar kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Valckenier Suringar
 Willem Frederik Reinier Suringar

Robotskapade auktorsförkortningar